Louis Bernacchi (1876-1942) : physicien et astronome belge ;
Antonio Bernacchi (1685-1756) : chanteur italien.

Homonymie de patronyme